Флаг Абхазской ССР представляет собой полотнище с четырьмя зелёными и тремя белыми полосами, а также красным прямоугольником в левом верхнем углу. Никаких дополнительных надписей для флага автономной республики с 1990 года, когда на нём появилась надпись «АҦСНЫ ССР», не предусматривалось.

См. также 
 Флаг абазин
 Флаг Республики Абхазия

Ссылки 
 http://www.gudauta.info/content/39/read56.html
 https://web.archive.org/web/20160304213801/http://abhaziagid.ru/gos-stroy/gos-simvolika/67-istoriya-flaga-abxazii.html
 http://www.vexillographia.ru/gruzia/abkhazia.htm

Флаги Абхазии